El término «tabaiba» puede hacer referencia a:

 Tabaiba, nombre común de varias especies de arbustos del género Euphorbia propios de las islas Canarias.

 Tabaiba, un entidad de población del municipio español de El Rosario.